Лафе́т — многозначный термин.
 Лафет — опора для артиллерийского орудия.
 Двухкантный брус (строительный пиломатериал).
 Водяной лафетный ствол (в пожарном деле).
 Лафет (связевая полоса) — часть гарнитуры железнодорожной стрелки, которая соединяет между собой фундаментные угольники.